Назва численних соборів на честь свята Різдва Пресвятої Богородиці.

Кафедральний собор Різдва Богородиці — головний храм ПЦУ в Одесі
 Собор на честь Різдва Пресвятої Богородиці (Кропивницький) — УПЦ МП
 Собор Різдва Богородиці (Козелець)
 Собор Різдва Богородиці (Красне) — ПЦУ
 Собор Різдва Богородиці (Прилуки) — ПЦУ
 Собор Різдва Пресвятої Богородиці (Конотоп) — УПЦ КП
 Собор Різдва Пресвятої Богородиці (Луцьк)
 Собор Різдва Пресвятої Богородиці (Мала Петриківка) — УПЦ МП
 Собор Різдва Пресвятої Богородиці (Хмельницький) — УПЦ МП

Собор Різдва Пресвятої Богородиці (Глибоке) — БПЦ

Собор Різдва Пресвятої Богородиці (Ростов-на-Дону) — РПЦ

Собор Різдва Пресвятої Богородиці (Холм)

Див. також 
 Церква Різдва Пресвятої Богородиці
 Храм Різдва Пресвятої Богородиці

Різдва Богородиці